Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2015  – (PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi) druga edycja corocznego żużlowego turnieju indywidualnego mającego na celu wyłonienie najlepszego zawodnika Speedway Ekstraligi w sezonie. Zawody zostały rozegrane 2 sierpnia 2015 na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Obrońcą tytułu poprzedniej edycji był Emil Sajfutdinow. Do turnieju Rosjanin przystąpił z dziką kartą i zajął 5. miejsce. Zawody wygrał jego rodak Grigorij Łaguta, który po rundzie zasadniczej z 7. punktami zajmował 10. miejsce.

Zawodnicy nominowani 
Organizatorzy zmienili zasady nominacji zawodników w porównaniu z poprzednią edycją. Od 2015 15. zawodników z najwyższą średnią biegową po 10. kolejce Speedway Ekstraligi miało zagwarantowany start w zawodach. Stawkę uzupełnił zawodnik z Dziką kartą wskazany przez organizatora.

Lista startowa 
Z powodu kontuzji w turnieju nie wystąpił Piotr Protasiewicz. Polak został zastąpiony przez Mateja Žagara.

Lista zawodników wg numerów startowych:
  Grigorij Łaguta ()
  Grzegorz Walasek ()
  Paweł Przedpełski (TOR)
  Martin Vaculík ()
  Krzysztof Buczkowski ()
  Jason Doyle (TOR)
  Bartosz Zmarzlik ()
  Peter Kildemand ()
  Piotr Protasiewicz (ZIE) →  Matej Žagar (GOR)
  Emil Sajfutdinow () – Dzika karta
  Niels Kristian Iversen (GOR)
  Piotr Pawlicki (LES)
  Maciej Janowski ()
  Greg Hancock (RZE)
  Nicki Pedersen (LES)
  Tai Woffinden (WRO)

Finał 
Zwycięzcą rundy zasadniczej został Greg Hancock. Amerykanin zgromadził 11 punktów. Drugie miejsce premiowane bezpośrednim awansem do finału zajął Martin Vaculík. O pozostałe miejsca rozegrano dwa półfinały. W pierwszym z nich spotkali się Peter Kildemand, Piotr Pawlicki, Maciej Janowski oraz Tai Woffinden. Zwycięsko z tej potyczki wyszedł Pawlicki. W drugim półfinale udział wzięli Emil Sajfutdinow, Bartosz Zmarzlik oraz Grigorij Łaguta. Stawkę powinien uzupełnić Nicki Pedersen, ale Duńczyk po upadku w biegu 17 wycofał się z zawodów. Gonitwa zakończyła się zwycięstwem Łaguty. W wielkim finale Łaguta, po akcji na pierwszym okrążeniu, objął prowadzenie, którego nie oddał do mety. Drugie miejsce przypadło Piotrowi Pawlickiemu, a na podium znalazł się jeszcze Hancock. 

 Leszno, 2 sierpnia 2015
 Sędzia: Artur Kuśmierz
 Widzów: ok. 4 000

Zobacz też 
 Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
 Ekstraliga na żużlu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 IMME – oficjalna witryna zawodów

2015
2015 w polskim sporcie
2015 w sporcie żużlowym